«One More Try» — сольный хит британского певца Джорджа Майкла, бывшего участника поп-дуэта Wham!, выпущенный в 1988 году рекорд-компанией Epic Records. Сингл стал 3-м хитом № 1 в Billboard Hot 100 с альбома Faith и 5-м чарттоппером в карьере Джорджа Майкла (с учётом достижений в составе Wham!).

История 
Песня стала 4-й из 6 синглов, вышедших с дебютного сольного альбома Faith. «One More Try» дебютировала 16 апреля 1988 года на № 40, достигнув первого места в США на седьмую неделю, 28 мая 1988 и пробыв на вершине три недели. Сингл пробыл 7 недель в Top-10 и 14 недель в Top-40 Billboard Hot 100.

Сингл стал вторым в истории Billboard, возглавившим сразу три различных общенациональных чарта США, впервые после хита Рэя Чарльза «I Can't Stop Loving You».
 U.S. Hot 100
 U.S. Hot R&B/Hip-Hop Songs
 U.S. Hot Adult Contemporary Tracks

Список композиций 
«One More Try» Maxi CD
 «One More Try» (album version) — 5:50
 «Look at Your Hands» — 4:36

Официальные ремиксы и версии 
 Album version — 5:50
 Live gospel version — 5:21

Чарты и сертификации

Еженедельные чарты

Годовые итоговые чарты

Чарты всех времён

Сертификация

Примечания

Ссылки 
 George Michael — official website

Песни Джорджа Майкла
Песни, написанные Джорджем Майклом
Синглы, возглавлявшие Billboard Hot 100
Синглы, возглавлявшие хит-парад Top Singles журнала RPM
Соул-баллады